Syndicate est un terme anglais provenant du français « syndicat » qui désigne toute sorte de regroupement à des fins communes. Il désigne particulièrement :
 une entreprise (souvent un groupe de presse ou audiovisuel) qui distribue un contenu similaire à différents médias, pratique appelée la « syndication ».
 un regroupement de malfaiteurs dans le cadre de la criminalité organisée :
 le Syndicat national du crime (National Crime Syndicate), organisation criminelle créée par Lucky Luciano à Atlantic City en 1929.
 Syndicate, jeu vidéo à succès sorti en 1993 sur plusieurs plates-formes mettant le joueur à la tête d'une organisation criminelle dans un univers cyberpunk. Il eut plusieurs suites dont en 2012 Syndicate.

Toponymie 
 Syndicate est une census-designated place du comté de Vermillion, dans l'Indiana, aux États-Unis d'Amérique.

Voir aussi 
 Sonic Syndicate, groupe de metalcore suédois.
 , événement de musique électronique hardstyle et hardcore en Allemagne et aux Pays-Bas.